Антиохијска патријаршија може бити:

 Антиохијска патријаршија, православна патријаршија са управним средиштем у Дамаску;
 Антиохијска оријентално-православна патријаршија, сиријска миафизитска патријаршија;
 Антиохијска римокатоличка патријаршија, бивша католичка патријаршија латинског обреда;
 Антиохијска сиријска источно-католичка патријаршија, сиријска источно-католичка патријаршија;
 Антиохијска мелкитска источно-католичка патријаршија, мелкитска источно-католичка патријаршија;
 Антиохијска маронитска источно-католичка патријаршија, маронитска источно-католичка патријаршија.

Види још 
 Александријска патријаршија (вишезначна одредница)
 Јерусалимска патријаршија (вишезначна одредница)
 Цариградска патријаршија (вишезначна одредница)